Модуляция:
 Модуляция (радиоэлектроника) — изменение высокочастотного несущего колебания в соответствии с изменением низкочастотного информационного сигнала.
 Модуляция (музыка) — термин музыкальной науки, категория гармонии.

См. также 
 Модуль